Miasta w USA:
 Wolf River – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Langlade
 Wolf River – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Winnebago
Gminy w USA:
 Wolf River (ang. Wolf River Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Doniphan
 Wolf River (ang. Wolf River Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Langlade
 Wolf River (ang. Wolf River Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Winnebago